Янке (, , ) — немецкая, польская и шведская фамилия.

Известные носители:

 Янке, Герман (1845 — ?) — прусский писатель.
 Янке, Евгений (1863 — ?) — германский математик; доктор философии.
 Янке, Здзислав (1895—1972) — польский скрипач и музыкальный педагог.
 Янке, Иоганн Готфрид (1724—1800) — немецкий врач; автор ряда медицинских исследований.
 Янке, Курт:
 Янке, Курт (; 1898—1962) — немецкий политический деятель, один из руководителей министерства пропаганды
 Янке, Курт (; 1882—1945) — немецкий разведчик.
 Янке, Отто (1859 — ?) — немецкий педагог, автор ряда трудов по педагогике и школьной гигиене.
 Янке, Рамона (род. 1958) — немецкая гребчиха.
 Янке, Хуго (1886—1939) — шведский гимнаст, олимпийский чемпион 1908.

Примечания